Славянове́дение может означать:
 Славяноведение (славистика) — наука, изучающая языки, литературу, фольклор, историю, материальную и духовную культуру славянских народов.
 «Славяноведение» — научный журнал, выпускаемый Институтом славяноведения РАН.